São Tomás de Aquino kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Tomás de Aquino (ort), Minas Gerais, 
 São Tomás de Aquino (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar